USS Sigourney — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Джеймса Сігурні (), учасника англо-американської війни (1812—1815).

 USS Sigourney (DD-81) — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі у складі ВМС США протягом 1918-1940 років, після чого був переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Newport (G54) ». У 1941 році переданий ВМС Норвегії, де отримав назву «HNoMS Newport (G54)». У 1942 року повернутий ВМС Великої Британії, де ніс службу до 1945 року. У 1947 році зданий на злам.
 USS Sigourney (DD-643)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі протягом 1943-1964 років. У 1974 році виключений зі складу флоту, у 1975 році зданий на злам.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни